Stow Creek (plaats in New Jersey), een klein township in de Amerikaanse staat New Jersey
 Stow Creek (rivier in New Jersey), een kleine rivier in de Amerikaanse staat New Jersey